Шуази́ () — французская фамилия и топоним.

Известные носители:

 Шуази, Жак Дени (1799—1859) — швейцарский ботаник.
 Шуази, Жаме Луи (1831—†) — швейцарский проповедник, автор «La Conscience» (1872); «La tradition apostolique» (1873); «La Rédemption» (1879); «L’Enfant prodigue» (1883).
 Шуази, Огюст (1841—1909) — французский инженер путей сообщения и историк архитектуры.
 Шуази, Франк (1872—1966) — швейцарско-греческий дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Шуази, Франсуа Тимолеон (аббат Шуази) (1644—1724) — французский священнослужитель и писатель.

Примечания